

Geografia 
 Carrión – fiume della Spagna che scorre interamente nella provincia di Palencia

Persone 
 Daniel Alcides Carrión – studente di medicina peruviano da cui prende nome la malattia di Carrion 
 Jeffrey Carrión – ex cestista portoricano
 Jorge Carrión – scrittore e critico letterario spagnolo

Personaggi 
 Carrion – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Carrion – videogioco sviluppato dalla Phobia Game Studio
 Edificio Carrión – palazzo della Gran Via di Madrid
 Università nazionale Daniel Alcides Carrión – università statale peruviana

Pagine correlate 
 Carillon
 Carron